O condado de Pakdasht () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Pakdasht.

Pakdasht